Hrvatska:
 Drenje, općina u Osječko-baranjskoj županiji.
 Drenje (Raša), naselje u općini Raša
 Drenje Brdovečko, naselje u općini Brdovec
 Drenje Šćitarjevsko, gradsko naselje Velike Gorice